Bang Bang oder Bang-Bang steht für:

 Bang-Bang, luftgefüllte Ballonstäbe
 Bang Bang (B.-A.-Robertson-Lied), Lied von B. A. Robertson (1979)
 Bang Bang (Film), indischer Actionfilm von Siddharth Anand (2014)
 Bang Bang (Green-Day-Lied), Lied von Green Day (2016)
 Bang Bang (Iggy-Pop-Lied), Lied von Iggy Pop und Ivan Král (1981)
 Bang Bang (Jessie-J-Lied), Lied von Jessie J, Ariana Grande und Nicki Minaj (2014)
 Bang Bang (Fernsehsender), albanischer Fernsehsender
 Bang Bang (My Baby Shot Me Down), Lied von Sonny Bono (1966)
 Bang-bang-Regler, unstetig arbeitender Regler mit zwei Ausgangszuständen
 Bang-Bang-System, Bezeichnung für ein Anti-Lag-System (ALS) in Rennwagen